Путь в рай — название нескольких фильмов разных лет:
 Путь в рай (фильм, 1930), Германия
 Путь в рай (фильм, 1970), Югославия
 Путь в рай (телефильм, 1997), США

См. также 
 Дорога в рай

Примечания